

Московський район — адміністративний район міста Берестя
 Московський район — адміністративний район міста Мінська

Московський район (Киргизстан) — район Чуйської області

Московський район (Казань)
 Московський район (Калінінград)
 Московський район (Рязань)
 Московський район (Нижній Новгород)
 Московський район (Санкт-Петербург)
 Московський район (Твер)
 Московський район (Чебоксари)

Московський район (Харків)

Об'єкти, названі на честь Москви